(3343) Недзел () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 28 апреля 1982 года американским астрономом Л. Таффом в обсерватория Сокорро и назван в честь учёного Александра Недзела.

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей